Данило Висенте Асеваль Мальдонадо (; родился 15 сентября 1975 года в Арройос-и-Истерос, Парагвай) — парагвайский футболист, выступавший на позиции вратаря. Участник чемпионата Мира 1998 года в составе сборной Парагвая.

Клубная карьера 
Асеваль воспитанник футбольной академии клуба «Серро Портеньо». В 1994 году он дебютировал за команду в парагвайской Примере. В своем первом же сезоне он выиграл чемпионат, а в следующем повторил это достижение. Во время выступлений за «Серро Портеньо» Данило не только защищал ворота, но и забивал голы. В 46 матчах за клуб он забил 6 голов, в основном забивая с пенальти и штрафных.

В 1997 году Асеваль перешёл в аргентинский клуб «Унион Санта-Фе». В новой команде он сразу стал основным вратарем, а также пополнил свой бомбардирский счёт ещё на 9 голов. В 1999 году Данило вернулся в «Серро Портеньо», но проиграл конкуренцию за место в основе и уже через полгода он принял приглашение «Спортиво Лукеньо». В 2000 году Асеваль покинул Парагвай и переехал в мексиканскую Примеру, выступать за «УАНЛ Тигрес».

В 2001 году Данило вернулся на родину подписав контракт с «Олимпией». На протяжении трёх сезонов он был дублёром Рикардо Таварельего, получив свой шанс только в 2004 году став основным вратарем. В 2002 году Асеваль выиграл вместе с командой Кубок Либертадорес, а годом позже Рекопу Южной Америки.

В 2005 году Данило в третий раз вернулся в «Серро Портеньо». В первом же сезоне он выиграл чемпионат, а в следующем стал четырёхкратным чемпионом Парагвая. В 2006 году Асеваль немного поиграл за клуб «12 октября». В 2007 году он перешёл в чилийский клуб «Ньюбленсе», забив в своем первом сезоне 4 гола. Через год он покинул команду и заключил контракт с «Депортес Консепсьон», в составе которого завершил карьеру в 2009 году.

Международная карьера 
14 мая 1995 года в товарищеском матче против сборной Боливии Асеваль дебютировал в сборной Парагвая. В том же году он поехал с национальной командой на Кубке Америки. В 1998 году Кампос был включен в заявку на участие в Чемпионате Мира во Франции. На турнире он был дублёром Хосе Луиса Чилаверта. После мундиаля Данило принял участие в Кубке Америки 1999 года. В 2005 году он завершил карьеру в сборной страны.

Достижения 
Командные

 «Серро Портеньо»
  Чемпионат Парагвая по футболу — 1994
  Чемпионат Парагвая по футболу — 1996
  Чемпионат Парагвая по футболу — 2004
  Чемпионат Парагвая по футболу — 2005

 «Олимпия Асунсьон»
 Обладатель Кубка Либертадорес —— 2002
 Обладатель Рекопа Южной Америки —— 2003

Примечания

Ссылки 
 Profil na stronie National Football Teams
 Career history at Weltfussball.de
 playerhistory
 
 

Футболисты Парагвая
Футбольные вратари-бомбардиры
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Игроки ФК «Ньюбленсе»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон